Boësses – francuska gmina w regionie Centre
 Boësse (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes